Urfar ist der Name folgender Orte:

 Urfar (Malching), Ortsteil von Malching im Landkreis Passau, Bayern, Deutschland
 Urfar (Wien), Teil von Nussdorf im Bezirk Döbling, Wien, Österreich

Siehe auch:

 Urfahr